

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 18, w tym 15 podstawowych

 Wierzbica – przysiółek wsi Krzyżowice w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kobierzyce
 Wierzbica – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice
 Wierzbica – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica
 Wierzbica – część wsi Majdan w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wojsławice
 Wierzbica – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Rudnik
 Wierzbica – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Urzędów
 Wierzbica – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubycza Królewska
 Wierzbica – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Ładzice
 Wierzbica – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Kozłów
 Wierzbica – wieś w woj. małopolskim, w pow.proszowickim, w gminie Radziemice
 Wierzbica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Serock
 Wierzbica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wierzbica
 Wierzbica – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Wierzbica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy
 Wierzbica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Wierzbica – część wsi Stradów w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin
 Wierzbica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Wierzbica – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Dąbrówno

Cieki w Polsce 
 Wierzbica – potok, dopływ Kamienicy
 Wierzbica – rzeka, dopływ Skrwy Prawej; w woj. mazowieckim; ujście pod Brudzeniem Dużym koło Płocka
 Wierzbica – struga, środkowy bieg Wierznicy

Inne 
 Wierzbica – część miasta Bogumin
 Wierzbica – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim

Zobacz też 
 Wierzbica Dolna, Wierzbica Górna, Wierzbica-Kolonia, Wierzbica Pańska, Wierzbica Szlachecka, Wierzbica-Osiedle, Vrbice